Der Premier League Player of the Month () ist eine Auszeichnung für den besten Fußballspieler des Monats in der englischen Premier League, die seit der Saison 1994/95 verliehen wird. Eine Saison zuvor wurde der Premier League Manager of the Month () von der Liga eingeführt.

Der erste Preisträger war der deutsche Stürmer Jürgen Klinsmann im August 1994. Mit bisher sieben Auszeichnungen führen der Engländer Harry Kane und der Argentinier Sergio Agüero die Siegerliste an. Sechs Mal wurden zwei Spieler gemeinsam ausgezeichnet (Nov. 1994: Alan Shearer und Chris Sutton; Jan. 1996: Stan Collymore und Robbie Fowler; Nov. 1997: Andrew Cole und Kevin Davies; Nov. 1997: Andrew Cole und Kevin Davies; Feb. 2004: Dennis Bergkamp und Edu; Apr. 2007: Dimitar Berbatow und Robbie Keane; Mär. 2014: Steven Gerrard und Luis Suárez). Neun Spieler erhielten die Auszeichnung in aufeinanderfolgenden Monaten: Robbie Fowler (1995/96), Dennis Bergkamp (1997/98), Cristiano Ronaldo (2006/07), Harry Kane (2014/15), Jamie Vardy (2015/16), Mohamed Salah (2017/18), Bruno Fernandes (2019/20, 2020/21), İlkay Gündoğan (2020/21) und Marcus Rashford (2022/23)

Da die Saison 2019/20 aufgrund der COVID-19-Pandemie unterbrochen werden musste, fand von März bis Mai 2020 keine Wahl statt. Da die Saison 2022/23 von der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 unterbrochen wurde, wurde für die Monate November und Dezember nur ein Preis vergeben.

Name 
 1994–2001: Carling Premiership Player of the Month
 2001–2004: Barclaycard Premiership Player of the Month
 2004–2016: Barclays Player of the Month
 seit 2016: EA Sports Player of the Month

Liste der Preisträger 
Legende
 TW = Torwart
 AB = Abwehrspieler
 MF = Mittelfeldspieler
 ST = Stürmer

Rangliste der Spieler 
Die Rangliste der Player of the Month umfasst bisher 152 Spieler. Bei gleicher Titelanzahl wird alphabetisch sortiert. (Stand: Februar 2023)

Titel nach Nationalität 
Auflistung der Titel nach Nationalität. Die Liste umfasst bisher 37 Länder. Bei gleicher Titelanzahl wird alphabetisch sortiert. (Stand: Februar 2023)

Titel nach Verein 
Auflistung der Titel nach Verein. Die Liste umfasst bisher 34 Clubs. Bei gleicher Titelanzahl wird alphabetisch sortiert. (Stand: Februar 2023)

Titel nach Position 
Auflistung der Titel nach Position. (Stand: Februar 2023)

Siehe auch 
 Englands Fußballer des Jahres
 Premier League Player of the Season
 Premier League Manager of the Month
 Premier League Manager of the Season

Weblinks 
 premierleague.com: Siegerlisten auf der Website der Premier League (englisch)

Premier League
Ehrung (Fußball)
Fußball (England)